Marosi Gábor Gosztonyi Péter (1931–1999) egyik írói álneve.
Marosi Gábor (1945–2008) építész, magasépítő üzemmérnök
Marosi Gábor OTP Bank elnöki főtanácsadó
Marosi Gábor (1974) rúdugró
Marosi Gábor (1975?) operatőr
Marosi Gábor (1989?) kaposvári szerkesztő-riporter